

Geografia

Dois Irmãos - município do Rio Grande do Sul
Dois Irmãos (Recife) - bairro do Recife
Dois Irmãos (distrito) - distrito do município de Toledo, no Paraná
Dois Irmãos das Missões - município do Rio Grande do Sul
Dois Irmãos do Buriti - município do Mato Grosso do Sul
Dois Irmãos do Tocantins - município do Tocantins
 Reduto Dois Irmãos - nome pelo qual também era conhecido o Reduto de São João Batista, em Fernando de Noronha
Parque Estadual Dois Irmãos - jardim zoológico e botânico localizado em Recife
Serra Dois Irmãos - serra no estado de Alagoas
Morro Dois Irmãos (Fernando de Noronha) - morro em Fernando de Noronha
Morro Dois Irmãos (Rio de Janeiro) - morro na cidade do Rio de Janeiro

Arte
Dois Irmãos (filme) - longa franco-britânico de 2004
Dois Irmãos (romance) - de Milton Hatoum
Dois Irmãos (minissérie) - Rede Globo - 2017

Botânica
Euphorbia tithymaloides - arbusto da família das euforbiáceas
Coroa-de-cristo - outro arbusto da família das euforbiáceas
Desambiguação